Upside Down (engl. für „auf dem Kopf“, „verkehrtherum“) steht für:

 Upside Down Text

Lieder:
 Upside Down, ein Lied von Diana Ross aus dem Jahr 1980
 ein Lied der Gruppe A*Teens aus dem Jahre 2000, auf dem Album Teen Spirit, 2002 gecovert von Max Raabe & dem Palastorchester
 ein Lied von Jack Johnson aus dem Jahr 2006
 ein Lied von Paloma Faith aus dem Jahr 2010
 Upside Down (Film), französisch-kanadischer Fantasyfilm aus dem Jahr 2012
 Upside Down; or, The Human Flies, britischer Stummfilm (1899)